Christophe Boutin ist der Name folgender Personen:

* Christophe Boutin (Politikwissenschaftler) (* 1958), französischer Politikwissenschaftler 
 Christophe Boutin (Komponist) (* 1960), französischer Komponist und Gitarrist